A Liga Feminina de Basquetebol (LFB) de 2018/2019 foi a 21ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Olivais Futebol Clube (Coimbra) conquistou o seu 1º Título.

Primeira Fase

Clasificação Liga Feminina Fase Regular

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Calendário Play-offs – Quartos de final

Meias finais

Final

</center>

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=7604

 
<noinclude>